Fos (Haute-Garonne)
Fos (Hérault)
ook:
Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhône
FOS Open Scouting
 FOS Socialistische Solidariteit